R13 (België), een ringweg rond de stad Turnhout
 R13 (Ghana), een regionale weg in Ghana
 R-13 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 Chloortrifluormethaan, een koelvloeistof